Jitender Kumar (ur. 1977) – indyjski bokser wagi muszej i koguciej
 Jitender Kumar (ur. 1988) – indyjski bokser wagi średniej

Zobacz też